Miejscowości w Polsce
 Nowa Wieś Legnicka – nazwa niestandaryzowana, część miasta Legnica w woj. dolnośląskim
 Nowa Wieś Legnicka – wieś w woj. dolnośląskim w pow. legnickim, w gminie Legnickie Pole